Fersenroller oder Fersenrollschuh steht für:

 Heelys – Schuhe mit integrierten Rollen unter den Fersen
 PLIWS – Rollen, die man extern am Schuh unter den Fersen befestigen kann